boróka (Juniperus) a ciprusfélék családjának egyik nemzetsége.
 Közönséges boróka  (Juniperus communis) faj.
 Boróka (keresztnév)
 Boróka Táncegyüttes